

Mitologia 
 Tritone – figura della mitologia greca.

Astronomia 
 Tritone – satellite naturale del pianeta Nettuno.

Biologia 
 Tritone – nome comune di animali della famiglia Salamandridae (Anfibi).
 Tritone – nome comune di animali Gasteropodi (Molluschi).

Fisica nucleare 
 Tritone – nucleo di trizio

Geografia 
 Punta Tritone – promontorio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Imbarcazioni 
 Tritone – sommergibile della Regia Marina italiana, varato nel 1942 e affondato nel 1943

Altro  
 Re Tritone – personaggio Disney dell'universo de La sirenetta